Pradelle ima više značenja:
 Pradelle, Sondrio
 Pradelle, Verona